pętla – figura powstała na sznurze,
 pętla – element kolejki górskiej,
 pętla – instrukcja strukturalna, umożliwiająca wielokrotne wykonanie tego samego fragmentu kodu;
matematyka
 pętla – w teorii grafów,
 pętla – w topologii,
 pętla – w algebrze;
kultura
 Pętla – opowiadanie Marka Hłaski
 Pętla – film z 1957 w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z Gustawem Holoubkiem w roli głównej, adaptacja opowiadania M. Hłaski
 Pętla – film z 2020 w reżyserii Patryka Vegi z Antonim Królikowskim w roli głównej
transport
 pętla – element trasy w transporcie publicznym,
 pętla – figura akrobacji lotniczej.

Zobacz też 
 pętla bakteriologiczna – dawna nazwa ezy,
 lasso oraz arkan – pętla przeznaczona do chwytania.